El término De otra manera puede referirse a los siguientes álbumes:

 De otra manera (álbum de Wisin & Yandel) (2002), un álbum de Wisin & Yandel;
 De otra manera (álbum de Merche) (2017), un álbum de Merche.